Старый Чекмак () — деревня в Муслюмовском районе Татарстана. Входит в Митряевское сельское поселение.

Описание 
Расположена на правом берегу реки Ик в 7 км к югу от Муслюмово, в 75 км к юго-востоку от Набережных Челнов и в 265 км от Казани.

Имеется подъездная дорога (через село Салауз-Мухан) от автодороги Муслюмово — Актаныш и тупиковая дорога на восток к деревне Татарская Смыловка.

В деревне имеются начальная школа, клуб, библиотека.

Национальный состав — татары.

История 
Деревня основана в первой половине XVIII века. До 1860-х гг. в сословном отношении жители делились на тептярей и государственных крестьян. В начале XX века функционировали мечеть и медресе. В 1916 году открылась земская библиотека.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Большой Чекмак (Старый Чекмак) Мензелинского уезда Уфимской губернии жили 1483 человека (803 мужчины и 680 женщин), все мусульмане.

До 1920 года деревня входила в Ново-Шуганскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 г. в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 10.08.1930 года в Муслюмовском районе — за исключением периода с 01.02.1963 по 11.01.1965 г., когда район был упразднён и село передано в Сармановский район.

Название происходит от слова «Чакмак», в переводе огниво.

Примечания 

Населённые пункты Муслюмовского района